Gloiodon är ett släkte av svampar. Gloiodon ingår i familjen Bondarzewiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Gloiodon